Colonna se poate referi la:

 Colonna, comună din provincia Roma, regiunea Lazio, Italia
 Familia Colonna, familie nobiliară italiană, a fost o puternică familie în Roma medievală și renascentistă
 Giovanni Colonna, cardinal romano-catolic în timpul papalității de la Avignon
 Vittoria Colonna, poetă italiană